
Termin -{DBT}- ima više značenja.

 Dibenzotiofen, organosumporno jedinjenje.
 Dibutiltriptamin, psihodelični lek.